Рустам Маликов:
 Маликов, Рустам Галиевич (род. 1949) — российский татарский артист.
 Маликов, Рустам Журснбекович (род. 1992) — казахский борец.
 Маликов Рустам Илькамович (род. 1959) — российский башкирский экономист.